

Населені пункти та їхні частини
 Подбоже — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подбоже — село в гміні Ружан Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Подбоже — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Подбоже — село в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подбоже — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Подбоже — частина села Ядовнікі-Мокре (Ядовники-Мокре) в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подбоже — частина села Млинка в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подбоже — частина села Станьонткі в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подбоже — частина села Ґульчево в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Подбоже — частина села Вельонткі-Фольварк у гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Подбоже — частина села Далеке в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Подбоже — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Подбоже — частина села Радковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Подбоже — колонія в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки